Die Città di Vercelli - Trofeo Multimed 2014 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. April 2014 in Vercelli stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Federico Gaio
 Nicolas Reissig
 Mate Delić
 Kyle Edmund

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 194 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Vercelli